14-й Чемпионат мира по гандболу среди мужчин прошёл в Исландии с 7 по 21 мая 1995 года. На первом групповом этапе 24 сборные были разбиты на 4 подгруппы по 6 команд, по 4 лучшие команды из каждой подгруппы прошли в следующий групповой этап, где начинались игры на выбывание.

Турнир

Предварительный раунд

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

За 9-16 места

За 5-8 места

Итоги 
Положение команд:

Лучшие бомбардиры
  Юн Кён Син — 86
  Дмитрий Филиппов — 69 
  Михаил Якимович — 57 
  Марк Баумгартнер — 56 
  Эрик Хаяс — 55 
  Карлос Перес — 49
  Стефан Стокелин — 48
  Ифран Смайлагич — 47 
  Самех абд Эльварет — 46
  Андрей Паращенко — 45

Ссылки 
Отчёт о турнире

Чемпионаты мира в Исландии
Май 1995 года
Гандбол в Исландии